Kuta Gugung (Naman Teran), een plaats in Indonesië
Kuta Gugung (Sumbul), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing